Шелен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен
 Шелен — назва села Громівка Судацької міської ради Автономної Республіки Крим до 1948 року